Энделиента (Endelienta, Endelient, Edellienta) или Энделлион (Endellion) (VI) — дева, затворница, дочь святого Брихана из Брекнока, память 29 апреля.

Св. Энделиента принесла Христову веру в село  в Корнуолле, называемое ныне в её честь. Два старинных источника неподалёку от села носят её имя.

Иногда говорят, что в валлийских записях она именуется Кинхейдон (Cynheiddon), или Кенхейдлон (Cenheidlon), в то время как Энделиента — не что иное как латинизация этого имени.

Ссылки

Источники 
 Cornish Saints: Saint Endelienta
 Early British Kingdoms: St. Endelienta
 St.Endellion

Святые Корнуолла
Святые Уэльса
Святые по алфавиту
Католические святые
Христианские святые VI века